Шаровы

 Шаровы — дворянский род Московской губернии
 Шаровы — упразднённая в 2012 году деревня в составе Мурашинского района Кировской области.